Alcione steht für:

 Alcione (Sängerin) (* 1947), brasilianische Sängerin
 Alcione (Oper), Oper von Marin Marais
 Alcione (Gattung), Gattung von Pterosauriern
 Beiname des italienischen Militärflugzeugs CRDA Cant Z.1007

Siehe auch:
 Alcyone
 Alkyone